Ndau pode se referir a:

 Ndaus - grupo étnico africano, que habita partes de Moçambique e do Zimbábue
 Língua ndau - idioma falado pelos ndaus

Desambiguação